Hatefuck ist:
 der Name eines Liedes der Gruppe Cruel Youth auf der EP +30mg
 Geschlechtsverkehr zwischen Menschen, die sich hassen